Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji St. Petersburg Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár složený z Filipínce Treata Conrada Hueyeho a Fina Henriho Kontinena, který ve finále zdolal rakouské turnajové dvojky Juliana Knowleho a Alexandera Peyu výsledkem 7–5 a 6–3. Oba šampioni tak získali premiérový společný titul z deblu, jenž pro Hueyeho představoval páté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Kontinena rovněž pátou takovou deblovou trofej.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  'Treat Conrad Huey /  Henri Kontinen (vítězové)
  Julian Knowle /  Alexander Peya (finále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (čtvrtfinále, odstoupili)
  Philipp Oswald /  Adil Shamasdin (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2015